Mixopterus — рід ракоскорпіонів родини Mixopteridae, що існував у пізньому силурі (426-416 млн років тому). Викопні рештки тварини знайдені в Норвегії та США. Сліди, які приписують Mixopterus, були виявлені в родовищах викопних решток в Рінгерике (Норвегія). Сліди, віднесені до іхтотаксону Merostomichnites, були зроблені членистоногими, у ході якого брали участь лише три пари ніг, остання пара — плавальні.

Опис 

Зовнішній вигляд цього морського членистоногого був справді вражаючим: міксоптер сягав близько 75 см завдовжки, мав довгий гострий хвіст і дві пари довгих передніх відростків, оснащених довгими шипами. Тіло, вкрите численними розсіяними горбками, було квадратної форми і звуженим ззаду. Колючки на перших двох парах ніг були подовжені і парні; інші дві пари ніг мали значно коротші шипи і використовувалися для пересування. Кінчик хвоста (тельсон) був загнутий і, ймовірно, мав отруйну залозу.

Спосіб життя 
Mixopterus, безперечно, був хижаком і, ймовірно, харчувався дрібною примітивною рибою, яку він ловив за допомогою довгих шипів на лапах, розміщених спереду. Здобич, можливо, була вражена хвостовим жалом, оснащеним отрутою, що допомогло її паралізувати. Рештки міксоптера були знайдені в прісноводних родовищах, і цілком можливо, що ця тварина могла здійснювати короткі подорожі по суші.

Філогенія

Примітки 

Ракоскорпіони
Членистоногі силурійського періоду
Вимерлі тварини, описані 1959